Чёрный дукер () — небольшое африканское млекопитающее семейства полорогих.

Ранее рассматривался в составе рода лесных дукеров (Cephalophus). В 2022 году вместе с бо́льшей частью видов, традиционно относимых к лесным дукерам, перенесён в род Cephalophorus.

Распространение 
Ареал чёрного дукера включает в себя страны Западной Африки: Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея, Сьерра-Леоне, Нигерия, Кот-д’Ивуар, Гана, Либерия и Того. Живёт в редколесьях и саваннах вблизи рек.

Основные характеристики 
Чёрный дукер достигает длины тела от 80 до 100 см, высоты в холке от 45 до 55 см и веса от 15 до 20 кг. Самки крупнее самцов. Мех коричнево-чёрного или чёрного окраса, спина животных темнее. Голова, горло и грудь светлые, окраска верха головы и лба красновато-коричневая, с внешней стороны уши чёрно-бурые, с внутренней — красновато-коричневые. Середина лба может быть чёрной. Паховые железы отсутствуют. Рога прямые и имеют круглое поперечное сечение: у самцов длиной от 7,2 до 9,4 см, у самок — максимум 3,1 см.

Примечания

Литература 
 Theodor Haltenorth, Helmut Diller: Säugetiere Afrikas und Madagaskars (= BLV-Bestimmungsbuch. Bd. 19). BLV Verlags-Gesellschaft, München u. a. 1977, ISBN 3-405-11392-X.
 Jonathan Kingdon: The Kingdon Pocket Guide to African Mammals. A & C Black Publishers Ltd., London 2004, ISBN 0-7136-6981-0.
 Colin P. Groves, David M. Leslie Jr.: Family Bovidae (Hollwow-horned Ruminants). In: Don E. Wilson, Russell A. Mittermeier (Hrsg.): Handbook of the Mammals of the World. Volume 2: Hooved Mammals. Lynx Edicions, Barcelona 2011, ISBN 978-84-96553-77-4, S. 764—765.

Животные, описанные в 1846 году
Млекопитающие Африки
Полорогие